Bethanie Mattek-Sands e Lucie Šafářová erano le detentrici del titolo, ma Mattek-Sands non ha potuto partecipare a causa di un infortunio. Šafářová ha giocato insieme a Barbora Strýcová, ma sono state sconfitte ai quarti di finale da Hsieh Su-wei e Peng Shuai.

Tímea Babos e Kristina Mladenovic hanno vinto il titolo, sconfiggendo in finale Ekaterina Makarova e Elena Vesnina con il punteggio di 6–4, 6–3.

Teste di serie 

  Latisha Chan /  Andrea Sestini Hlaváčková (quarti di finale)
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (finale)
  Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (secondo turno)
  Lucie Šafářová /  Barbora Strýcová (quarti di finale)
  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (campionesse)
  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (quarti di finale)
  Kiki Bertens /  Johanna Larsson (primo turno)
  Hsieh Su-wei /  Peng Shuai (semifinali)

  Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez (primo turno)
  Irina-Camelia Begu /  Monica Niculescu (semifinali)
  Shūko Aoyama /  Yang Zhaoxuan (terzo turno)
  Raquel Kops-Jones /  Anna-Lena Grönefeld (terzo turno)
  Nicole Melichar /  Květa Peschke (terzo turno)
  Chan Hao-ching /  Katarina Srebotnik (terzo turno)
  Alicja Rosolska /  Abigail Spears (secondo turno)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (terzo turno)

Clicca sul numero di testa di serie di una coppia per visualizzare la loro sezione di tabellone.

Wildcard 

  Alison Bai /  Zoe Hives (primo turno)
  Naiktha Bains /  Isabelle Wallace (primo turno)
  Kimberly Birrell /  Jaimee Fourlis (primo turno)
  Priscilla Hon /  Ajla Tomljanović (primo turno)

  Jiang Xinyu /  Tang Qianhui (primo turno)
  Jessica Moore /  Ellen Perez (secondo turno)
  Astra Sharma /  Belinda Woolcock (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2018